Rainer Kimmig ist der Name folgender Personen:

* Rainer Kimmig (Indologe), deutscher Indologe 
 Rainer Kimmig (Mediziner) (* 1959), deutscher Gynäkologe